Troutbeck – miejscowość w hrabstwie Kumbria (Anglia)
 Troutbeck – miejscowość w hrabstwie Kumbria (Anglia)
 Troutbeck Bridge – miejscowość w hrabstwie Kumbria (Anglia)